Kačkovec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Kraljevec na Sutli, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo 

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 177 stanovnika te 59 obiteljskih kućanstava.

Izvori 

Naselja u Krapinsko-zagorskoj županiji